Tamarine Tanasugarn era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Noto International Women's Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tamaryn Hendler che ha battuto in finale Misa Eguchi 7–6(7–4), 6–1.

Teste di serie

  Erika Sema (secondo turno)
  Sachie Ishizu (quarti di finale)
  Qiang Wang (primo turno)
  Shiho Akita (ritiro)

 Kim So-jung (primo turno)
 Varatchaya Wongteanchai (semifinali)
 Hsu Wen-hsin (primo turno)
 Erika Takao (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Noto International Women's Open 2011